Iffit bezeichnet:
 Iffit (Bucht), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Iffit (Insel), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland